Женская сборная Замбии по футболу представляет Замбию на международных матчах и турнирах по футболу. Контролируется Футбольной ассоциацией Замбии. Единственным достижением на данный момент является выход на Олимпийские игры 2020 года.

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира 
 Ни разу не проходила квалификацию

Олимпийские игры

Чемпионат Африки

Текущий состав 
Ниже перечислены игроки, которые были включены в заявку сборной Замбии на Олимпийские игры 2020 в Японии.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации 
 FIFA profile

Сборная Замбии по футболу
Футбол в Замбии
Замбия